Ührde ist der Name folgender Orte in Niedersachsen:
 Ührde (Osterode am Harz), Stadtteil von Osterode am Harz 
 Uehrde, Landkreis Wolfenbüttel